Bleiacetat ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen:

 Blei(II)-acetat (CAS-Nr.: )
 Blei(IV)-acetat (CAS-Nr.: )

Siehe auch
 Bleisubacetat